Baron (titel), een adellijke titel
 Baron (vrijheidsstrijder), een vrijheidsstrijder en guerrillaleider in Suriname (18e eeuw)
 Baron (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
 Baron (vrachtwagenmerk), een vrachtwagenmerk
 Baron 1898, een stalen achtbaan in de Efteling
 plaatsen/gemeenten in Frankrijk:
 Baron (Gard), een gemeente in het departement Gard
 Baron (Gironde), een gemeente in het departement Gironde
 Baron (Oise), een gemeente in het departement Oise
 Baron (Saône-et-Loire), een gemeente in het departement Saône-et-Loire
 Baron-sur-Odon, een gemeente in het Franse departement Calvados
 plaatsen in Indonesië
 Baron (Baron) in Nganjuk, Oost-Java
 Baron (onderdistrict), het onderdistrict waarin deze plaats ligt
 Baron (Dukun) in Gresik, Oost-Java
 Baron (Magetan) in Gresik, Oost-Java
 overig
 Drugsbaron, een onjuiste, veel gebezigde benaming voor een in drugs handelende crimineel
 Havenbaron, een persoon, die van bijzondere betekenis is (geweest) voor de haven, in casu voor de haven van Rotterdam
 Textielbaron, textielfabrikant

Zie ook
 De Baron